Меній () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн
 Меній () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале
 Меній () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер